fsn
 Fate/stay night